Луена — муніципалітет в Іспанії.  
Луена — місто в Анголі.